Canoinhas kan syfta på:

Brasilien 

 Canoinhas (kommun), Santa Catarina, 
 Canoinhas (ort), Santa Catarina,